X14 ou X-14 peut faire référence à :
 Bell X-14, un avion expérimental américain ;
 Contact avec de l'air et des gaz brûlants, d’après la classification internationale des maladies.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres